Estonia:
 Võru – miasto

Iran:
 Voru – miejscowość

Szwajcaria:
 Vôru – franko-prowansalska nazwa gminy Vaulruz

Zobacz też:
 Woru